Restrepo kan syfta på:

 Restrepo (film) – en dokumentärfilm från 2010
 Restrepo (kommun i Valle del Cauca, lat 3,80, long -76,57) – en kommun i Valle del Cauca i Colombia
 Restrepo (ort i Valle del Cauca, lat 3,82, long -76,52) – kommunens huvudort
 Restrepo (kommun i Meta, lat 4,17, long -73,42) – en kommun i Meta i Colombia
 Restrepo (ort i Meta, lat 4,26, long -73,56) – kommunens huvudort